L'Ex-femme de ma vie est une pièce de théâtre de Josiane Balasko, jouée pour la première fois en 1988, avec dans les rôles titres Thierry Lhermitte et Jane Birkin.
L'Ex-femme de ma vie est un film français de Josiane Balasko sorti en 2005.